La Fondazione Domus de Luna è un'organizzazione del privato sociale nata nel 2005 a Cagliari in risposta alla legge 149 del 2001 che disponeva, entro il 31 dicembre 2006, la chiusura degli orfanotrofi e il conseguente trasferimento dei minori in case-famiglia, comunità di accoglienza e, dove possibile, presso famiglie affidatarie o adottive.  La Fondazione viene riconosciuta dalla Presidenza della Regione Sardegna nel 2005, regione in cui opera, e dal Ministero degli Interni nel 2012.

Attività 
La Fondazione ha realizzato quattro centri di accoglienza in provincia di Cagliari i quali da anni accolgono e curano bambini, adolescenti e mamme in stato di fragilità. Nel 2010 crea la Cooperativa dei Buoni e Cattivi,  l’impresa sociale che realizza i progetti di inserimento lavorativo in servizi ricettivi e ristorativi. Il primo progetto è la Locanda dei Buoni e Cattivi, premiata da Slow Food, dal Gambero Rosso, recensita nella Guida Michelin, e considerata migliore impresa sociale alla prima edizione del concorso nazionale Make a Change.

Nel 2009 a seguito del Terremoto dell'Aquila in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale progetta uno spazio polivalente per dare supporto ai ragazzi delle tendopoli, Domusdeluna-Park.

Sempre nel 2009 in Sicilia, partecipa agli stessi interventi con l'Associazione per la Mobilitazione Sociale di Marco Marchese e con le comunità di Apriti Cuore, mentre in altre regioni segue direttamente casi di grave disagio che interessano minori e madri con bambino.

Nel 2011 la Fondazione lavora per la riqualificazione dell'ex mercato rionale di Cagliari, nel quartiere Santa Teresa nella municipalità di Pirri. Da anni luogo di degrado, tra droga e combattimenti clandestini di animali, l'area chiamata ora Ex-Me è diventata ora un punto di riferimento per gli abitanti della periferia.

Nel 2019 apre Sa Domu Pitticca a Quartucciu, servizio sperimentale di sostegno psicologico e pedagogico per minori in situazioni di grave carenza educativa e affettiva.

Nel 2020, con l’Associazione Codice Segreto, Domus de Luna realizza percorsi innovativi per l’autonomia di persone con diversa abilità in una struttura denominata Casa Futuro, a Pirri.

Nel 2021, in collaborazione con il WWF, attraverso la Locanda dei Buoni e Cattivi, realizza una serie di interventi nell'Oasi del Cervo e della Luna, all'interno della Riserva WWF di Monte Arcosu, per coniugare in via sperimentale dei meccanismi di inclusione sociale e tutela dell’ambiente.

Le attività della Fondazione sono state supportate negli anni da personaggi dello spettacolo e personalità della cultura quali quali Paolo Kessisoglu, Sabrina Donadel, Carolina di Domenico, i Velvet, gli Zero Assoluto. Luigi Cancrini, direttore scientifico delle Comunità, ha pubblicato un metodo di cura Domus de Luna, edito da Vita Non Profit a luglio 2021.

Note 

Fondazioni italiane